Pułki artylerii ciężkiej noszące numer „2”:

Wojska Polskiego:
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej (XI – 3 XII 1918) → 1 Pułk Artylerii Wałowej (3 XII 1918 – 6 VI 1919) → 6 Pułk Artylerii Ciężkiej (6 VI 1919 - 7 IX 1921) → 6 Dywizjon Artylerii Ciężkiej → 5 Pułk Artylerii Ciężkiej
 2 Przemyski Pułk Artylerii Ciężkiej (18 XII 1918 - VI 1919) → 4 Pułk Artylerii Ciężkiej
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Legionów → 1 Pułk Artylerii Ciężkiej Legionów (od 9 VI 1919)
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Legionów (od 9 VI 1919) → 2 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Legionów → 10 Pułk Artylerii Ciężkiej
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Wielkopolskiej (1919 - 10 XII 1919) → 15 Pułk Artylerii Ciężkiej Wielkopolskiej
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego (1921-1939)
 2 (202) Modliński Pułk Artylerii Ciężkiej (1940 we Francji)

Przypisy

Bibliografia